Starliner (pełna nazwa CST-100 Starliner) – załogowy statek kosmiczny zaprojektowany i budowany przez amerykańską firmę The Boeing Co. we współpracy z Bigelow Aerospace, w ramach ogłoszonego przez NASA programu Commercial Crew Development (CCDev). Skrót w nazwie statku pochodzi od Crew Space Transportation. Jego podstawowym zadaniem będzie transport załóg do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz do prywatnej stacji orbitalnej projektowanej przez Bigelow Aerospace. Kapsuła Starliner będzie mogła być wynoszona za pomocą różnych rakiet nośnych, w tym Atlas V, Delta IV i Falcon 9, a nawet zaproponowaną przez Alliant Techsystems rakietą Liberty.

Według planów z 2018 roku pierwszy orbitalny, bezzałogowy lot testowy Starlinera miał nastąpić w kwietniu 2019 roku. Pierwszy załogowy lot statku miał się odbyć w sierpniu 2019 roku. Pojazd zostanie wyniesiony na orbitę rakietą Atlas V 422 z kosmodromu Cape Canaveral Air Force Station. Załogę mają stanowić: Christopher Ferguson, Robert Behnken i Nicole Aunapu Mann.

Wygląd statku Starliner zewnętrznie przypomina budowany przez Lockheed Martin dla NASA statek Orion. Nie podano jeszcze ostatecznych wymiarów nowego statku, ale będzie on miał wielkość pomiędzy statkami Apollo i Orion. Będzie on wykorzystywany wyłącznie do transportu ludzi na niską orbitę okołoziemską (LEO), zatem nie potrzebuje obecnej na Orionie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania lotów w głębszy kosmos, np. na orbitę wokółksiężycową. W związku z tym będzie w stanie zabrać 7-osobową załogę dzięki większej pojemności użytecznej oraz zredukowanej masie wyposażenia.

Parametry 
 Średnica maksymalna – 4,56 m
 Wysokość maksymalna (łącznie moduł narzędziowy i załogowy) – 5,03 m
 Maksymalny czas lotu:
 autonomiczny – 60 godz.
 zacumowany do stacji orbitalnej – 210 dni
 Przeznaczenie – loty załogowe na LEO

Historia 
W ramach programu Commercial Crew Program (CCP) NASA w pierwszej rundzie, nazwanej Commercial Crew Development (CCDev), w lutym 2009 r. przyznała firmie Boeing kwotę 18 mln USD na prace wstępne nad statkiem. W drugiej rundzie (Commercial Crew Development Round 2, CCDev2), która rozpoczęła się w kwietniu 2011 r., Boeing otrzymał 92,3 mln USD, zaś jesienią tego samego roku dodatkowe 20,6 mln USD. Łącznie z kwotą 130,9 mln USD Boeing był największym beneficjentem dwóch pierwszych rund programu CCP. Następnie Boeing został największym beneficjentem trzeciej rundy programu, nazwanej CCiCap, rozpoczętej w sierpniu 2012 r., otrzymując dalsze 460 mln USD. W czwartej rundzie CCtCap, której beneficjentów ogłoszono we wrześniu 2014 r., Boeingowi przyznano 4,2 mld USD. Kapsuła Starliner została jednym z dwóch finalistów programu CCP, obok Dragona firmy SpaceX.

31 października 2011 r. NASA ogłosiła wydzierżawienie Orbiter Processing Facility-3 w Kennedy Space Center (KSC) na potrzeby produkcji i testów statku Starliner.

4 września 2015 r. Boeing poinformował o nadaniu statkowi, dotychczas określanemu jako CST-100, oficjalnej nazwy CST-100 Starliner.

20 grudnia 2019 Starliner wystartował do pierwszego lotu w kosmos. W czasie tego bezzałogowego lotu przetestowane miały być wszystkie komponenty oraz procedury dokowania do ISS. Do wyniesienia użyto rakiety Atlas V. Lot odbył się z awarią, statek kosmiczny nie osiągnął celu. 22 grudnia 2019 r. statek kosmiczny powrócił na Ziemię.

Zobacz też 

 Orion
 Commercial Crew Program

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona CST-100 Starliner w serwisie The Boeing Co.
 Film The Boeing Co. promujący statek CST-100 (19.07.2010)
 

Statki kosmiczne
Boeing